Nana Mizuki Live Castle×Journey -King- est la  musicale de la chanteuse et seiyū japonaise Nana Mizuki.

Présentation 
La vidéo sort au format DVD et Blu-ray le  sous le label King Records. Elle sort le même jour que le DVD Nana Mizuki Live Castle×Journey -Queen-. Il contient 2 Blu-ray ou 5 DVD, le  contient le concert NANA MIZUKI LIVE CASTLE KING'S NIGHT at Tokyo Dome qui a eu lieu le , et le  NANA MIZUKI LIVE JOURNEY 2011 at Sendai Sun Plaza qui a eu lieu le . Ce concert contient 45 pistes tandis que le second en a 42. Il arrive  à l'Oricon et reste classé 3 semaines.

Liste des titres 
 NANA MIZUKI LIVE CASTLE KING'S NIGHT at Tokyo Dome

 NANA MIZUKI LIVE JOURNEY 2011 at Sendai Sun Plaza

Liens externes 
 Fiche officielle du DVD/Blu-ray
 Fiche du DVD sur le site de l'oricon

DVD de Nana Mizuki